Édouard Ignace Andlauer, (1830-1909) organiste et compositeur français
 Joseph Louis Andlauer, général français
 Julien Andlauer, pilote automobile français
 Louis Andlauer, résistant français
 Louis Andlauer, (1876-1915) organiste et compositeur français
 Modeste Andlauer, missionnaire, saint et martyr français
 Philippe Andlauer, peintre et graveur français africaniste
 Pierre Andlauer, peintre et graveur français.